Bucksport – CDP degli Stati Uniti d'America nella Carolina del Sud
Bucksport – comune degli Stati Uniti d'America nel Maine